Agia Sotira (gr. Αγία Σωτήρα) ist der Name mehrerer Dörfer in Griechenland

 Agia Sotira (Voio), ein Dorf der Gemeinde Voio, Region Westmakedonien
 Agia Sotira (Distomo-Arachova-Andikyra), ein Dorf der Gemeinde Distomo-Arachova-Andikyra, Region Mittelgriechenland
 Agia Sotira (Loutraki-Perachora-Agii Theodori), ein Dorf der Gemeinde Loutraki-Perachora-Agii Theodori, Region Peloponnes
 Agia Sotira (Messini), ein Dorf der Gemeinde Messini, Region Peloponnes
 Agia Sotira (Trizinia-Methana), ein Dorf der Gemeinde Trizinia-Methana, Region Attika

sowie als Namensbestandteil von

 Vrysomilos-Agia Sotira, ein Dorf der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes

Siehe auch Sotira